Niemcy:
 Frankenhain – dzielnica Frohburga
 Frankenhain – dzielnica Schlieben
 Frankenhain – dzielnica Schwalmstadt
 Frankenhain – część gminy (Ortsteil) Geratal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm